Ocaleni (film) (oryg. Passengers) - film z Anne Hathaway, z 2008 roku
 Ocaleni (serial telewizyjny) (oryg. Salvation) - serial z 2017
 Ocaleni (powieść)